Hyperion Canto's, een vierdelige sciencefictionroman van Dan Simmons
 Hyperion (Haas), een compositie van Georg Friedrich Haas
 Hyperion (Hölderlin), een roman van Friedrich Hölderlin
 Hyperion (boom), de hoogste boom ter wereld
 Hyperion (gedicht), een gedicht van John Keats
 Hyperion (geslacht), een geslacht van loopkevers
 Hyperion (gitarist), een gitarist in de band Agathodaimon
 Hyperion Lyceum, een school in Amsterdam
 Hyperion (maan), een maan van Saturnus
 Hyperion Pictures, een Amerikaanse filmproductiebedrijf
 Hyperion (platenlabel), een klassieke muzieklabel
 Hyperion (mythologie), een figuur uit de Griekse mythologie
 Hyperion (softwarebedrijf), een softwarebedrijf
 Hyperion (stripalbum), een Belgisch stripalbum
 Hyperion (uitgeverij), een uitgeverij in handen van The Walt Disney Company
 Hyperion (Marvel), een personage van Marvel Comics